Насва:
 Насва — деревня, центр Насвинской волости Новосокольнического района Псковской области, Россия.
 Насва — остановочный пункт вблизи одноимённой деревни Псковской области, бывшая железнодорожная станция.
 Насва — деревня в уезде Хийумаа, Эстония.
 Насва — посёлок в уезде Сааремаа, Эстония.
 Насва — река, левый приток реки Ловать в Псковской области России.
 Насва — река, приток реки Смердель, впадающей в реку Локня в Псковской области России.